Estland
 Koila (Jõelähtme), een plaats in de Estlandse gemeente Jõelähtme, provincie Harjumaa
 Koila (Väike-Maarja), een plaats in de Estlandse gemeente Väike-Maarja, provincie Lääne-Virumaa
 Koila (Viru-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Viru-Nigula, provincie Lääne-Virumaa

India
 Koila (India), een gemeente in Karnataka, India

Griekenland
 Koila (Kozani), een plaats in de Griekse gemeente Kozani